Joan Albert de Mecklenburg (regent) (Schwerin, 1857 - Wiligrad, 1920), membre de la Casa de Mecklenburg que assumí les regències de Mecklenburg-Schwerin i de Brunsvic
 Joan Albert I de Mecklenburg-Schwerin (Güstrow, 1525-Schwerin, 1576), duc de Mecklenburg-Güstrow (1547 -56) i de Mecklenburg-Schwerin (1557-76)
 Joan Albert II de Mecklenburg (Waren, Mecklenburg, 1590 - Güstrow, 1636), noble alemany que regnà sobre els ducats de Mecklenburg-Schwerin (1608-36) i de Mecklenburg-Güstrow (1610-36)